Příjmení Stratil nebo Stratilová  nosí více významných osobností:

 František Stratil (1849–1911) – český advokát a politický vůdce české menšiny ve Slezsku
 Hans Stratil (1900–1981) – olomoucký architekt
 Libuše Stratilová (1933–2001) –  česká akademická malířka a grafička
 Lukáš Stratil (* 1994) – český fotbalový záložník či útočník
 Marek Stratil (* 1976) – český fotbalista, útočník
 Pavel Stratil (* 1945) – fotbalový reprezentant Československa
 Václav Stratil (* 1950) – český konceptuální výtvarník, portrétní a výtvarný fotograf
 Václav Stratil (filolog) (1911–1993) – český vysokoškolský profesor, klasický filolog a spisovatel duchovní literatury